Lavage (französisch; [], „Wäsche“, „Waschung“, „Reinigung“; von lateinisch lavare, „waschen“) steht für:
 Spezielle Technik in der Kunst unter partiellem Auswaschen von aufgebrachten Farben.
 Bronchoalveoläre Lavage, (BAL), ein diagnostisches Verfahren zur Entnahme von Proben aus der Lunge
 Gastrointestinale Lavage, ein diagnostisches Verfahren zur Gewinnung von Proben aus dem Magen-Darm-Trakt
 Peritoneallavage, eine Spülung der Bauchhöhle zu diagnostischen oder therapeutischen Zwecken